

Желязув — село в гміні Стшеґом Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Желязув — село в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства